

Astronomie 
 (3268) De Sanctis, astéroïde.

Patronyme 

 Francesco De Sanctis (1817-1883), écrivain, critique littéraire, philosophe et universitaire italien 
 Giovanni de Sanctis, astronome italien 
 Guglielmo de Sanctis (1829-1911), peintre italien 
 Gaetano De Sanctis (1870-1957), historien et archéologue italien
 Morgan De Sanctis (1977-), footballeur italien
 Sante De Sanctis (1862-1935), médecin, psychologue et psychiatre italien
 Tito Livio De Sanctis (1817-1883), médecin et enseignant italien

Toponyme 
 Château De Sanctis en province de L'Aquila, dans les Abruzzes.
 Morra De Sanctis, commune italienne de la province d'Avellino.